História
 Rodrigo, rei visigodo da península Ibérica
 Rodrigo (ópera)
 Rodrigo (fadista)
 Rodrigão (voleibolista)
 Rodrigão (futebolista)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história